Claudio Dalla Zuanna – arcivescovo cattolico italiano
 Gianpiero Dalla Zuanna – accademico e politico italiano
 Vigilio Federico Dalla Zuanna – arcivescovo cattolico italiano